Het WTA-tennistoernooi van Hua Hin (officieel EA Hua Hin Championship) van 2017 vond plaats van 6 tot en met 12 november 2017 in de Thaise stad Hua Hin. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Jaroslava Sjvedova kon haar titel niet verdedigen, als gevolg van blessure.

De als eerste geplaatste Chinese Wang Qiang, die door middel van een wildcard voor het toernooi was uitgenodigd, strandde in de eerste ronde.

De ongeplaatste Belinda Bencic uit Zwitserland won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vierde geplaatste Taiwanese Hsieh Su-wei in twee sets. Bencic wist voor het eerst in haar carrière het toer­nooi van Hua Hin op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste sinds twee jaar.

De Belgische Yanina Wickmayer was het vijfde reekshoofd – zij bereikte de tweede ronde.

De Nederlandse Arantxa Rus verloor meteen haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Liang Chen en Wang Yafan had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Wang speelde samen met Duan Yingying en slaagde erin haar titel te verlengen.

Het eerste reekshoofd, Veronika Koedermetova en İpek Soylu, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste Chinese duo Duan Yingying en Wang Yafan won het toernooi. In de finale versloegen zij het als derde geplaatste koppel Dalila Jakupović en Irina Chromatsjova in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Duan had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Wang drie.

Het Nederlandse koppel Arantxa Rus en Eva Wacanno verloor in de eerste ronde van de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Hua Hin 2017
Hua Hin